Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь () — государственный орган исполнительной власти Беларуси, который занимается проведением единой государственной политики в области земельных отношений, геодезии, картографии, государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, по вопросам имущественных отношений (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учёт имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь), а также ведением соответствующих кадастров, регистров и реестров.

История 
Создан в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» путём присоединения Фонда государственного имущества Министерства экономики к Комитету по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь.

Руководство 
 Председатель — Матусевич Дмитрий Феофанович.
 Первый заместитель Председателя — Бровкин Пётр Николаевич.
 Заместитель Председателя — Бобер Николай Павлович.
 Заместитель Председателя — Лукьянова Екатерина Святославовна.

Подчиненные организации 
РУП  «Проектный институт Белгипрозем»

Топографо-геодезическое республиканское унитарное предприятие «Белгеодезия» 

РУП «Белкартография» 

Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» 

РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

РУП «Институт недвижимости и оценки»

ГУО «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров системы Госкомимущества»

Территориальные фонды государственного имущества 
 Минскгоримущество
 Брестоблимущество
 Витебскоблимущество
 Гомельоблимущество
 Гроднооблимущество
 Могилевоблимущество
 Минскоблгосимущество

Председатели 
 Кузнецов Георгий Иванович (до 2014).
 Гаев Андрей Анатольевич (с 27 декабря 2014 до 2020).
 Матусевич Дмитрий Феофанович (с 2020).

См. также 
 Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
 Совет Министров Республики Беларусь
 Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Ссылки 
 
 facebook.com/Goskomimuschestvo
 instagram.com/gki_by/

Государственные комитеты Белоруссии
Имущество
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Появились в 2006 году в Белоруссии